Анатолій Сердюк
 Сердюк Анатолій Васильович (1964) — український композитор-пісняр, співак, громадський діяч, журналіст. 
 Сердюк Анатолій Григорович (1939) — український вчений-аграрій.
 Сердюк Анатолій Сергійович (1968) — український математик